Myriam Cristina Juri Montes es una ingeniera industrial y política de la ciudad de Cali. Cuenta con un énfasis en el área Gerencial y Financiera, además, es Magíster en Administración. Ha ejercido diferentes cargos, tanto en el sector público como privado. Actualmente, es diputada de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca por el Partido Liberal Colombiano, cargo que ha desempeñado durante tres periodos consecutivos (2008-2011 / 2012-2015 / 2016-2019).

Primeros años 

Myriam Cristina Juri Montes nació en la ciudad de Cali, donde cursó sus estudios secundarios en el colegio María Auxiliadora. Criada en el lecho de una familia tradicional, tuvo interés por la política desde muy temprano, aunque no se involucraría sino hasta la adultez.

Estudió en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde obtuvo el título de Ingeniera Industrial. Posteriormente hizo una maestría en Administración Industrial y una especialización en Administración de empresas en la Universidad del Valle.

Experiencia y trayectoria 

Myriam Juri cuenta con experiencia laboral en el sector Oficial en cargos de Jefatura de personal de la Gobernación de Valle del Cauca, Gerencia de Recursos Físicos del ISS, Auditoría de EMCALI e INVICALI y en el Sector Cooperativo donde fue Directora Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas de Colombia DANCOOP.

En el sector privado se ha desempeñado como gerente gestora en el Valle del Cauca de importantes Empresas de Televisión por Suscripción como Cable Unión de Occidente S.A y Cable Pacífico S.A (Empresa que se transformó en Telmex). Igualmente impulsó la conformación y consolidación de más de 30 Empresas Asociativas de Trabajo, de televisión por cable,contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo social y tecnológico de la región vallecaucana.

Adicionalmente, ejerció como docente de hora cátedra en materias relacionadas con ingeniería de la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente y el Centro Colombiano de Estudios Profesionales.

 Actualmente es Diputada de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca por el Partido Liberal Colombiano, períodos 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019, siendo la mayor votación del Partido Liberal en las elecciones a la Asamblea de los años 2011 y 2015, perteneciendo a la Comisión de Ética y a la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, donde siempre siempre ha sido ponente de la ordenanza del presupuesto anual del Departamento.

Méritos y reconocimientos 

Fue condecorada por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a través del Gobernador Dr. GERMAN VILLEGAS VILLEGAS, con la “ORDEN DE CIUDADES CONFEDERADAS DEL VALLE DEL CAUCA”, en el Grado CRUZ DE CABALLEROr, mediante Decreto No. 3963 de 12 de diciembre de 1997.

Referencias 

Alumnado de la Universidad Tecnológica de Pereira
Alumnado de la Universidad del Valle